El término El País puede referirse a:

Periódicos  

 El País, periódico español contemporáneo, fundado en 1976.
 El País, periódico republicano español editado en Madrid entre 1887 y 1921.
 El País, periódico boliviano editado en Tarija, fundado en 1991.
 El País, periódico colombiano, fundado en 1950.
 El País, periódico costarricense, fundado en 2008.
 El País, periódico hondureño, fundado en 2017.
 El País, periódico español editado en Lérida entre 1879 y 1934.
 El País, periódico paraguayo.
 El País, periódico uruguayo, fundado en 1918.
 El País Diario, periódico argentino editado en San Juan, fundado en 2013.
 El País Digital, periódico argentino, fundado en 2016.